World Rugby Women’s Sevens Challenger Series 2022 – pierwsza edycja World Rugby Women’s Sevens Challenger Series, turnieju zorganizowanego przez World Rugby mającego na celu wyłonienie jednej żeńskiej reprezentacji narodowej w rugby 7, która uzyskała status stałego uczestnika sezonu 2022/2023 World Rugby Women’s Sevens Series. Odbył się wraz z zawodami męskimi w chilijskim Santiago w dniach 12–14 sierpnia 2022 roku.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły reprezentacje Kenii, Polski i Japonii. Dwie ostatnie spotkały się następnie w finale, gdzie lepsze okazały się Azjatki.

Informacje ogólne 
Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl, a stawką zawodów dla jego zwycięzcy było prawo gry we wszystkich turniejach  sezonu 2022/2023 WSS. Składy i charakterystyki zespołów.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział dwanaście zespołów wyłonionych z regionalnych turniejów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2022/2023)
2022 w Chile
Rugby union w Chile
Sport w Santiago (Chile)